Friedrich Hild ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Hild (Schriftsteller) (1861–1937), deutscher Schriftsteller und Lehrer
 Friedrich Hild (Byzantinist) (* 1941), österreichischer Byzantinist
 Friedrich Wilhelm Hild (1870–1908), deutscher Politiker